Runit — система инициализации. В целом он очень похож на init. Каталоги с уровнями инициализации хранятся в /etc/runit/номер_уровня. Также предоставляет следующие возможности:
 демонизация процессов
 журналирование вывода процесса и ротация логов
 запуск, остановка, перезапуск, запрос состояния, управляющие скрипты для init.d
 выключение и запуск сервисов автоматически при появлении новых сервисов в списке либо удалении старых из списка
 возможность ведения нескольких независимых списков сервисов одновременно (например, для каждого пользователя отдельно и для системы в целом)
 удобный API для управления сервисами
 ускоренная загрузка системы по сравнению с обычной системой инициализации

Использование 
Для дистрибутива Dragora Runit используется как система инициализации по умолчанию и является заменой традиционной Sysvinit. Был реализован в Dragora 2.0 и претендует быть системой запуска по умолчанию в будущих релизах.

В дистрибутиве Void Linux Runit используется как родная система инициализации и как система управления сервисами.

Ссылки 
 Сайт разработчика

Примечания 

Операционная система
Unix
Журналирование
Система инициализации системы